Ekstrapolacja (wojsko) - sposób określania wielkości zmiennej y dla takiej wartości argumentu x, która wychodzi poza znane granice jej zmiany. W artylerii przeciwlotniczej stosuje się ją przy określaniu położenia celu powietrznego w chwili spotkania się z wystrzelonym pociskiem. Stacje radiolokacyjne, stosowane w artylerii naziemnej, wyznaczają stanowiska moździerzy metodą ekstrapolacji toru lotu pocisku.

Artyleria